Hay varias personas llamadas Pedro III:
 el rey Pedro III de Aragón (1239–1285) , hijo de Jaime I el Conquistador;
 Pedro III de Portugal (1717-1786), rey de Portugal entre 1777 y 1786;
 el zar Pedro III de Rusia (1728-1762).
 Pedro III del Congo (1669)